Омерович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Омерович, Сулейман (1923—1945) — югославский боснийский партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Омерович, Фахрудин (род. 1961) — югославский и боснийский футболист, вратарь, боснийский и турецкий футбольный тренер.